Sweet November est un film américain réalisé par Robert Ellis Miller en 1968.
 Sweet November est un film américain, remake du précédent, réalisé par Pat O'Connor en 2001.
 , chanson qui a été n°1 aux États-Unis en 1985.